BiH:
 Brezovice (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Brezovice (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Brezovice (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Češka:
 Březovice

Kosovo:
 Brezovice (Štrpce, Kosovo) (Brezovicë)

Srbija:
 Brezovice (Krupanj, Srbija)
 Brezovice (Valjevo, Srbija)